Televisão
 History: rede de televisão por assinatura americana
 History 2: canal de televisão por assinatura que exibe documentários
 History: canal de televisão canadense

Música
 History (canção de Exo)
 History (canção de Olivia Holt)
 History (canção de One Direction)
 HIStory: Past, Present and Future, Book I, álbum de Michael Jackson

Desambiguações de música